Крайо́т — многозначный топоним:
 Крайот (; также Ха-Крайот, ) — городская агломерация на севере Израиле, к северо-востоку от Хайфы.
 Кериоф (также передаётся как Кериот, Кириот, Крайот) — библейский моавитский город, упоминаемый в книге Иисуса Навина.
  (, ; на русском языке может ошибочно передаваться как Крайот по аналогии с вышеупомянутой агломерацией — на иврите названия отличаются лишь огласовками) — деревня в провинции Наблус (Западный берег реки Иордан).

Примечания